Бензоат лития — органическая соль бензойной кислоты и лития с формулой C6H5-COOLi.
Белое кристаллическое вещество.

Получение 
 Бензоат лития можно получить обычными для солей методами, например из основания и кислоты:
 

 или из карбоната лития

Физические свойства 

Легкий белый порошок или мелкие блестящие кристаллы без запаха или с слабым запахом бензоина.
Имеет сладковатый вкус.
Хорошо растворяется в воде.

Применение 

Бензоат лития производится в больших количествах, цена ≈ 150 $/кг.

Фармакология 

Препарат Лития бензоат (Lithium benzoate) — нормотимическое средство (нормализует психическое состояние, не вызывая общей заторможенности). Оказывает также антидепрессивное, седативное и антиманиакальное действие. Эффект обусловлен ионами лития, которые, являясь антагонистами ионов натрия, вытесняют их из клеток и тем самым снижают биоэлектрическую активность нейронов мозга. Ускоряет распад биогенных аминов (снижается концентрация норэпинефрина и серотонина в тканях мозга). Повышает чувствительность нейронов гиппокампа и других областей мозга к действию допамина. Взаимодействует с липидами, образующимися при метаболизме инозита.

В терапевтических концентрациях блокирует активность инозил-1-фосфатазы и снижает концентрацию нейронального инозита, который участвует в регуляции чувствительности нейронов.

Благоприятное действие лития при мигрени может быть связано с изменением концентраций серотонина и гистамина в тромбоцитах. Антидепрессивное действие может быть связано с усилением серотонинергической активности и снижением регуляции функции β-адренорецепторов.

См. также 
 Бензоат натрия

Литература 
 

лития
Соли лития